Summit megye (Colorado)
Summit megye (Ohio)
Summit megye (Utah)